OFC Champions League 2012/2013 var den tolfte säsongen av Oceaniens klubbmästerskap. Endast matcher i gruppspelet och semifinaler spelades i dubbelmöten, hemma- och bortamöten, kvalmatcher och finalmatchen spelades i enkelmöte. Turneringen vanns av Auckland City som i finalen besegrade Waitakere United, båda från Nya Zeeland, med 2–1.

Kvalspel

Första omgången

Playoff

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Waitakere United avancerade till final med det ackumulerade slutresultatet 4–1.

Auckland City avancerade till final med det ackumulerade slutresultatet 7–1.

Final

Källor
Officiell hemsida
Rsssf.com

2012/2013
2012 i Oceanien
2013 i Oceanien
Fotbollssäsongen 2012/2013